Шипон:
 Шипон, правильнее Шифон — модификация израильского гранатомёта B-300. 
 Шипон — принятое в Словении название Фурминта, технического сорта винограда, используемого для производства белых вин.